Тюко Тульберг (, 1842—1920) — шведский зоолог. Потомок Карла Линнея, популяризатор его научного наследия, первый президент Шведского линнеевского общества.

Биография 
Родился в 1842 году в Уппсале. С 1863 по 1869 год изучал естественные науки в Уппсальском университете, в котором и получил степень доктора философии. В 1871 году начал читать лекции по зоологии, с 1882 года — профессор зоологии в Уппсальском университете. Неоднократно предпринимал поездки с научною целью в Германию, Данию, Австрию и Голландию. Тульберг занимался сначала исключительно изучением ногохвостов (Poduridae) скандинавской фауны, затем морфологическими изысканиями, а в последние годы систематикой грызунов.

В честь учёного названы семейство и род коллембол, соответственно Tullbergiidae и Tullbergia.

Труды 
 «Om Skandinaviska Podurider af Underfamiljen Lipurinae» (диссертация, Уппсала, 1869);
 «Förteckning öfver Svenska Podurider» (Öfvers. of. K. V. A.’s Förhandl.", 1871);
 «Svenges Podunder» («K. V. A.’s. Handl», т. 10);
 «Neomenia, a new Genus of invertebrated animals» («Bih. till. K. V. A.’s Handl.», т. 3);
 «Studien über den Bau und das Wachsthum des Hummerpanzers und der Molluskenschalen» («K. V. A.’s Handl.», т. 19);
 «Bau und Entwickelung der Barten bei Balaenoptera Sieboldi» («Nova Acta Reg. Soc. Sc.», Уппсала, 1882);
 «Ueber einige Muriden aus Kamerun» («Nova Acta Reg. Soc. Sc.», Уппсала, 1893);
 «Ueber Haplodon rufus» («Festskrift for Lilljeborg», 1898);
 «Ueber das System der Nagethiere, eine phylogenetische Studie» («Nova Acta Reg. Soc. Sc.», Уппсала, сер. III, т. XVIII, 1900).

Литература 
 

Зоологи Швеции
Похороненные на Старом кладбище (Уппсала)
Члены Шведской королевской академии наук
Президенты Шведского линнеевского общества
Почётные доктора Уппсальского университета